Siergiej Dmitrijew, Sergej Dmitrijev (ur. 1959) – litewski polityk, działacz rosyjskiej mniejszości 
 Siergiej Dmitrijew (ur. 1964) – rosyjski piłkarz